Bouhlou (Algeria) – comune dell'Algeria
 Bouhlou (Marocco) – comune del Marocco